Сиудад Чемујил има више значења:

 Сиудад Чемујил (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сиудад Чемујил (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику